Esequibo puede referirse a:

 El río Esequibo.
 El Territorio Esequibo o Guayana Esequiba.
 La antigua colonia neerlandesa del Esequibo.
 La región de Alto Tacutu-Alto Esequibo. 
 La región de Islas Esequibo-Demerara Occidental.
 El proyecto de Estado de Esequibo.
 El Parque Esequibo.